Flaga powiatu świdnickiego (dolnośląskiego)
 Flaga powiatu świdnickiego (lubelskiego)